Барбезьє-Сен-Ілер, Барбезьє́-Сен-Іле́р (фр. Barbezieux-Saint-Hilaire) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Саль-де-Барбезьє, Саль-де-Барбезьє́ (фр. Salles-de-Barbezieux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Брі-су-Барбезьє, Брі-су-Барбезьє́ (фр. Brie-sous-Barbezieux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Барбезьє — Мінорка (порода курей).